2019 ITTF World Tour — 24 сезон «ITTF World Tour», серии соревнований по настольному теннису, ежегодно проводимой Международной федерацией настольного тенниса.

Турниры 2019 года были двух типов: «World Tour Platinum» и просто «World Tour». Турниры серии «Platinum» характеризуются большим призовым фондом и большим количеством присуждаемых за победы рейтинговых очков ITTF, на основе которых были определены участники декабрьского «ITTF World Tour Grand Finals».

World Tour 
Расписание турниров, опубликовано ITTF.

Текущие позиции спортсменов по итогам прошедших туров можно было посмотреть на официальном сайте ITTF на специальной странице World Tour Standings.

Grand Finals 

По итогам сезона «2019 ITTF World Tour» лучшие спортсмены приняли участие в итоговом турнире года «2019 ITTF World Tour Grand Finals» с призовым фондом 1,000,000 USD.

Текущие позиции спортсменов по итогам прошедших туров можно было посмотреть на официальном сайте ITTF на специальной странице World Tour Standings.

В 2019 году «ITTF World Tour Grand Finals» проводились 12-15 декабря. Место проведения Чжэнчжоу (КНР).

T2Diamond 
Так же в сезоне 2019 года на основе текущих позиций спортсменов в «2019 ITTF World Tour» предполагалось провести три этапа соревнований «T2Diamond» — в июле, сентябре и ноябре. Позже, сентябрьский этап в Китае был отменён.

ITTF Challenge Series 
Дополнительно к 12 этапам «ITTF World Tour», в 2019 году были проведены соревнования серии «ITTF Challenge Series», которые с 2019 года разделены на соревнованиях двух типов — «Challenge Plus» (минимальный призовой фонд $ 60,000) и «Challenge» (минимальный призовой фонд $ 30,000). В 2019 году прошло 6 этапов «Challenge Plus» и 8 этапов «Challenge» (этапы в Турции, Мексике и Марокко были отменены). На некоторых этапах добавился разряд «смешанные пары».

См. также 
 2018 ITTF World Tour
 2020 ITTF World Tour
 Чемпионат мира по настольному теннису 2019

Примечания 

Анонсы турниров серии ITTF World Tour

Анонсы турниров серии ITTF Challenge

Ссылки 
 2019 ITTF World Tour на сайте ITTF
 International Table Tennis Federation

ITTF World Tour
2019 год в спорте